CLW – codice vettore ICAO di Centralwings
 clw – codice ISO 639-3 della lingua chulym